Geografia: 
 Almodôvar, vila del Districte de Beja, a Portugal
 Almodóvar del Campo, municipi de la província de Ciudad Real, a Castella-La Manxa
 Almodóvar del Pinar, localitat de la província de Conca, a Castella-La Manxa
 Almodóvar del Río, localitat de la província de Còrdova, a Andalusia.
 Riu Almodóvar, a la província de Cadis
 Porta d'Almodóvar, una de les tres úniques portes que es conserven del recinte medieval de Còrdova
Biografia:
 Pedro Almodóvar, director de cine.
 Agustín Almodóvar, productor de cine, germà de Pedro Almodóvar.
 Antonio Rodríguez Almodóvar, escriptor i professor sevillà.